Джаны-Арык — топоним в Киргизии:

 Джаны-Арык — село в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области Киргизии.
 Джаны-Арык — высокогорное село в Жумгальском районе Нарынской области Киргизии.